Ð
 Edd – miasto w Erytrei
 EDD – Grupa na rzecz Europy Demokracji i Różnorodności